Целиноград — топоним:

 Целиноград  — название столицы Казахстана города Астана в 1961—1992 годах.
 «Целиноград» — название международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» города Астаны в 1961—1992 годах.
 «Целиноград» — название железнодорожной станции «Астана-1» города Астаны в 1962—1994 годах.
 Целиноград-25 — прежнее название города Степногорска Акмолинской области Казахстана.